Олефі́ренко — українське прізвище, утворене від особового імені Олефір — народної форми канонічного Єлевферій. Відомі носії:
 Олефіренко Валентина Леонідівна (* 1953) — докторка технічних наук, професорка.
 Олефіренко Євген Валерійович (1988—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олефіренко Михайло Володимирович (1960) — радянський та український футболіст і футбольний тренер, захисник.
 Олефіренко Олена Іванівна (1978) — українська веслярка (академічне веслування), чемпіонка Європи, учасниця двох Олімпіад.
 Олефіренко Юрій Борисович (1965—2015) — радянський та український військовик, капітан I рангу. Ветеран війни в Афганістані. Загинув під час російсько-української війни.

Також 
 Олефір (прізвище)
Українські прізвища
Прізвища на -енко